Базыр — деревня в Шарыповском районе Красноярского края России. Входит в состав Холмогорского сельсовета.

География 
Деревня расположена в 22 км к югу от районного центра Шарыпово.

История 
Основана в 1920 г. В 1926 году состояла из 45 хозяйств, основное население — русские. В административном отношении являлось центром Базырского сельсовета Берёзовского района Ачинского округа Сибирского края.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 3 мужчины и 3 женщины из 6 чел.

Примечания 

Населённые пункты Шарыповского района